Пласка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Августовский повят, Подляское воеводство. Население — 2629 человек (на 2004 год). Административный центр гмины — деревня Пласка.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Дальны-Ляс
 Горчица
 Грушки
 Махарце
 Микашувка
 Моловисте
 Пласка
 Подмахарце
 Рубцово
 Рудавка
 Рыголь
 Серски-Ляс
 Сервы
 Стшельцовизна
 Суха-Жечка
 Ханус
 Яловы-Руг
 Язы
 Кельмин
 Копаница
 Ксенжы-Мостек
 Кудрынки
 Липины
 Любиново
 Малы-Борек
 Мулы
 Осенники
 Острыньске
 Перкуд
 Пшевензь
 Тартак
 Тши-Копце

Соседние гмины 
 Гмина Августов
 Августов
 Гмина Гибы
 Гмина Липск
 Гмина Новинка
 Гмина Штабин

Ссылки 
 Официальный сайт

Гмины Подляского воеводства
Августовский повет